Sr. Spock - personagem da série de ficção Star Trek
 Benjamin Spock - pediatra estadunidense
 S.P.O.C.K. - banda pop sueca
 2309 Mr. Spock - asteroide
 Maestro Spok - músico brasileiro

Desambiguação